

Codici 
 KN – codice HASC del comune di Konče (Macedonia del Nord)
 KN – codice vettore IATA di China United Airlines
 KN – codice FIPS 10-4 della Corea del Nord
 kn – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua kannada
 KN – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Saint Kitts e Nevis
 KN – codice ISO 3166-2:CD di Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo)
 KN – codice ISO 3166-2:EG di Qina (Egitto)
 KN – codice ISO 3166-2:GN di Koundara (Guinea)
 KN – codice ISO 3166-2:NG di Kano (Nigeria)

Fisica 
 Kn – numero di Knudsen

Informatica 
 .kn  – dominio di primo livello di Saint Kitts e Nevis

Altro 
 kn – abbreviazione locale della Kuna, valuta della Croazia fino al 31 dicembre 2022
 kN – simbolo del chilonewton
 kn – simbolo del nodo
 KN – targa automobilistica di Costanza (Germania)
 KN – targa automobilistica di Nowy Sącz (Polonia)
 KN – targa automobilistica del distretto di Komárno (Slovacchia)